Označení relace (z latinského relatio – zpráva, vztah) se používá v následujících významech:

obecně
 vysílání
 pořad
 hlášení
 oznámení
 poměr
 vztah

konkrétně
 relace (matematika) – binární nebo obecnější n-ární relace – matematický pojem zobecňující vlastnosti vztahů, jako je „rovnost“, „rovnoběžnost“ nebo „být větší než“
 relace neurčitosti
 relační databáze
 relace (informatika) – trvající spojení v nějaké telekomunikační síti (obecně), dnes nejčastěji v nějaké počítačové síti

Externí odkazy 
 

Abstraktní vztahy